Jméno a příjmení Karel Kučera má více nositelů:

 Karel Kučera (* 1981) – český úředník
 Karel Kučera (historik) (1932–1990) – český historik a archivář
 Karel Kučera (jazykovědec) (1947–2022) – český jazykovědec, člen ÚČNK